est un nom de famille ukrainien, retranscrit en alphabet latin par Tymochenko, Tymoshenko, Timoshenko ou Timochenko. Il peut faire référence à :

Patronyme 

 Alexandra Timochenko (née en 1972), gymnaste soviétique ;
 Daria Timoshenko, champion de skateboard ;
 Gueorgui Timochenko (né en 1966), joueur d'échecs ukrainien ;
 Ioulia Tymochenko (née en 1960), Première ministre d'Ukraine ;
 Joseph Timchenko (1852-1924), inventeur et mécanicien russe ;
 Maxime Tymochenko (né en 1972), culturologue, personnage public ;
 Oleksandr Tymochenko (né en 1960), homme d'affaires ukrainien ;
 Semion Timochenko (1895-1970), maréchal de l'Union soviétique ;
 Stephen Timoshenko (1878-1972), pionnier de la mécanique des milieux continus ;
 Russel Timoshenko, officier de police de New York.

Pseudonyme 

 Timochenko, pseudonyme de Timoleón Jiménez, ex-guérillero colombien, commandant en chef des FARC.

Patronyme ukrainien